Амос Булл (*1744 — †1825) — один з найперших американських композиторів.
 Андерс Генрік Булль (*1875 — † після 1909) — норвезький інженер-електрик.
 Люсьєн Булл (*1876 — †1972) — ірландський вчений, один з піонерів швидкісного фото.
 Ентоні Булл (*1908 — †2004) — британський інженер транспорту, президент Інституту транспорту.
 Енді Булл — австралійський співак.
 Елеонора Булл (англ. Eleanor Bull; 1550-1596) – далека родичка Вільяма Сесіла та кузина Бланш Перрі – вірної камеристки Єлизавети I Тюдор. Сумно відома, як власниця пансіону, в якому за загадкових обставин було вбито англійського поета та драматурга Крістофера Марлоу.

Див. також 
 Джон Булль (John Bull — буквально Джон Бик) — прізвисько типового англійця.
 Ред Булл